58e Reserve-Pantserkorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 58e Pantserkorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid